Грехнев — фамилия. Известные носители:

 Грехнёв, Всеволод Алексеевич (1938—1998) — советский филолог.
 Грехнев, Михаил Александрович (1896 — ?) — советский химик.